Церква святої Параскеви Терновської — парафія і храм греко-католицької громади Озернянського деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви в селі Ярчівці Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Парафію у 1991 р. відновлено в лоні УГКЦ. Храм збудовано у 1992 р., він також належить до УГКЦ. Іконостас за кошти парафіян виготовили майстри з Тернополя. Старий дерев'яний храм згорів у 1960-х роках.

Храм у 1993 р. освятив єпископ Михаїл Сабрига.

На парафії діє: братство Матері Божої Неустанної Помочі, спільнота «Матері в молитві», Вівтарна і Марійська дружини. Катехизацію проводить священик.

У 2012 р. відбулося 4 хрещення, 2 шлюби, 6 похоронів.

На території парафії є незакінчене будівництво парафіяльного будинку.

Парохи 
 о. Василь Лущ (з 1993).

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Ярчівці
Церкви святої Параскеви Терновської